Хомяково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хомяково — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Хомяково — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Хомяково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Хомяково — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Хомяково — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Хомяково — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Хомяково — село в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Хомяково — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Хомяково — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Хомяково — село в Ефремовском районе Тульской области.
 Хомяково — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Хомяково — посёлок в составе города Тула Тульской области.
 Хомяково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Хомяково — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Хомяково — железнодорожная станция Курского направления Московской железной дороги;